Leopoldo I, Marquês da Áustria
 Leopoldo I, Duque da Áustria